Degradacija (kasnolat. degradatio, prema lat. gradus: stupanj) može značiti:
 degradacija je snižavanje stupnja ili razine; pogoršavanje ili gubljenje svojstava.
 degradacija (kemija), u kemiji, je opći naziv za različite kemijske procese koji tvarima u negativnom smislu mijenjaju izgled i svojstva.
 degradacija (društvo) je skidanje s položaja ili oduzimanje čina (na primjer u vojnoj hijerarhiji).

Izvori